Single numer jeden w roku 2011 (Polska)
 Single numer jeden w roku 2011 (USA)
 Single numer jeden w roku 2011 (Japonia)

Zobacz też